Lichtenhahn ist der Familienname folgender Personen:
 David Lichtenhahn (1657–1733), Mediziner
 Ernst Lichtenhahn (1934–2019), Schweizer Musikwissenschaftler
 Ernst Ludwig Lichtenhahn (1770–1824), Schweizer Politiker und Generalstabsoberst
 Fritz Lichtenhahn (1932–2017), Schweizer Schauspieler
 Gerd Lichtenhahn (1910–1964), deutscher Architekt
 Hans Lichtenhahn (1875–1951), Schweizer Verleger und Politiker
 Johann Karl Lichtenhahn (1805–1860), Schweizer Jurist und Historiker
 Wilhelm Emanuel Lichtenhahn (1831–1903) Schweizer Notar, Gründer des Advokatur- und Notariatsbüro Lichtenhahn & Heusler.

Siehe auch:
 Liechtenhan, dort auch Ausführungen zur Herkunft des Namens